Christian megye (Illinois) 
 Christian megye (Kentucky) 
 Christian megye (Missouri)